Herder-Institut steht für:

 Herder-Institut (Marburg), Institut der historischen Ostmitteleuropa-Forschung in Deutschland
 Herder-Institut (Leipzig), Vorstudienanstalt für ausländische Studierende der Universität Leipzig
 Herder-Institut (Radebeul), Schule zur sprachlichen Vorbereitung auf die Berufsausbildung
 Herder-Institut Riga, deutsche Hochschule